Allonnes, une commune en Eure-et-Loir ;
 Allonnes, une commune en Maine-et-Loire ;
 Allonnes, une commune dans la Sarthe ;
 .

Voir aussi 

 Allonne, une commune dans l'Oise
 Allonne, une commune dans les Deux-Sèvres

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France